Polyane es una marca registrada en Francia en 1965. Es un término que a menudo se utiliza erróneamente como sustantivo genérico para el plástico.

Polyane es una gama de plásticos aislantes e impermeables. Se utiliza por los profesionales de la construcción y obras públicas.

Historia

Piat, pionero de la profesión (1954-1964) 
Henri Piat, un entusiasta de la mecánica, considera que los cables de freno de su bicicleta están mal protegidos. Se plantea entonces la cuestión de cubrirlos con policloruro de vinilo (PVC). Pero para obtener el compuesto necesario, tiene que encontrar una compañía que lo use. Eso es lo que hace los Etablissements B, lo inyectan para hacer manillares de bicicleta. Pero los Etablissements B. no quieren venderle su compuesto. Luego compra gracias a una tercera persona las mangas del manillar para aplastarlas y así recuperar el compuesto que necesita. Para proteger sus frenos, Henri Piat tuvo que desarrollar y construir una extrusora.

Los dos fabricantes de PVC de la época, Rhône-Poulenc y Saint-Gobain, apreciaron este dinamismo y Piat empezó a pensar que cubrir los cables de freno y los cables eléctricos no eran dos actividades tan diferentes. Es entonces cuando construye una extrusora con cabeza cuadrada para resolver este problema. Éste incluso compite con los Câbles de Lyon y su negocio funciona tan bien que se le presentan ofertas. Luego termina vendiendo.

A principios de 1954, durante la cena de los antiguos alumnos maristas, Piat se reencuentra con J.-E. Mazuyer, que también se había lanzado al mundo de los plásticos con la creación de su empresa, la Société Plastique Soudé. Compra mangas a Plymouth, Laroche y La Cellophane y las transforma en sobres.

Los dos colegas deciden crear juntos la Compañía de Transformación de Productos de Síntesis, más famosa bajo el nombre de Prosyn. Con un capital de cincuenta mil francos antiguos y situada en la rue des Forges de Saint-Étienne, Piat posee el 60% de las acciones, Mazuyer posee el 40%.

Durante ocho años, la empresa creció considerablemente. Fue en 1954, durante un viaje a Atlantic City, la capital de los embalajes, con ocasión del Salón del Embalaje, cuando Piat tuvo una idea sobre los equipos que se utilizarían para lanzar Prosyn. Ve al italiano Bandera para comprarle una extrusora del mismo nombre, máquina tres veces más barata que la propuesta por los americanos, y la mitad más barata que la de los alemanes. Para adquirirla, compromete casi todo el capital de Prosyn y debe obtener una licencia de importación.

Las primeras dificultades de Prosyn fueron técnicas, pero ésta fue una de las características de las industrias francesas durante la década de 1950. Además, había tres competidores principales en el mercado: La Cellophane, Plymouth y Laroche Frères.

Pero Prosyn ya está en marcha y continúa desarrollándose. Su producción es más importante, más diversificada, por lo que es necesario comprar nuevas máquinas, ampliar las instalaciones, contratar a nuevos trabajadores, etc. La empresa se traslada por primera vez a la estación Châteaucreux de Saint-Etienne.

Piat y Mazuyer han comenzado un gran negocio, pero ambos son muy pragmáticos, si dos o tres de sus diez clientes dejaran de hacer pedidos, la compañía no podría durar. Así que no estaban cerrados a la venta.

La SNPA, la llegada de un gigante (1964-1999) 
Desde principios de los años 50, la Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine, que forma parte del Centro de Investigación CRRA Rhône-Alpes, se interesa por los polímeros mediante la creación de un servicio especializado.

En 1964, conjunta e igualmente adquirieron una participación en Prosyn con Lafarge. Ambos tenían interés en comprar Prosyn; Lafarge para aumentar la impermeabilización de sus bolsas de cemento, la SNPA para poder desarrollar y promover el uso de los plásticos de polietileno. Bajo este impulso, la empresa se traslada a Saint-Chamond en un terreno de más de 27 000 m². La producción de la empresa pasó de 600 toneladas en 1957 a 15.500 toneladas en 1970.

Posteriormente, la SNPA se hizo cargo de la totalidad del capital de Prosyn y, en los años 80, la Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine se convirtió en el grupo Elf Atochem.

Prosyn se convierte entonces en Prosyn Polyane y el grupo lanza una estrategia de marketing sin precedentes en torno al uso de los plásticos. En el momento de este crecimiento exponencial, la marca Polyane nació en 1965. Con el paso de los años, la marca se expandió para incluir una gama completa de plásticos de polietileno adaptados a diferentes usos, con tecnología y tecnicidad más avanzadas.

Elf Atochem ha creado muchas nuevas aplicaciones del plástico y, para satisfacer las crecientes necesidades, el grupo ha inventado muchos nuevos negocios.

La empresa alcanzó su punto álgido en la década de 1980, cuando empleó a más de 800 personas. Caracterizada como una unidad de desarrollo, diseña varios productos:

 plástico extensible;
 bolsa de basura;
 impresión sobre plástico;
 plástico agrícola;
 plástico técnico;
 plástico de construcción.

En la década de 1990, en particular la impresión sobre los plásticos en 1995 y en bolsas de basura en 1999.

Verdoso, el grupo industrial luxemburgués entra en Francia (1999-2001) 
En 1999, la empresa sólo cuenta con 150 empleados y se enfrenta a grandes dificultades de rentabilidad; Elf Atochem todavía intenta venderla desde hace varios años. En 1998, alcanzó un volumen de negocios de 230 millones de francos (35,06 millones de euros) y, sin embargo, generó un resultado negativo. Su producción anual fue de 26000 toneladas.

A continuación, Elf Atochem vendió esta última al grupo industrial luxemburgués Verdoso en 1999. Este último posee el 55% del capital de la Société de Production de Films Plastiques (SPFP), que se ha hecho cargo de Prosyn Polyane, y el 45% restante pertenece a un industrial francés: Jacques Valette, que será nombrado nuevo Director General de la entidad adquirida. Se trata del primer emplazamiento industrial en Francia de Verdoso, que ya controla al fabricante británico de cintas adhesivas Sellotape. Su principal objetivo es desarrollar en Prosyn Polyane la fabricación de film para la industria y la agricultura.

Con esta venta, Elf Atochem firma su retirada del sector de la transformación del polietileno, sector en el que ya no se encontraba en una posición de fuerza. Seis meses antes, ya había vendido Alplast, de Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin), que fabricaba bolsas de plástico para la distribución masiva, a Natexis Investissement.

ADELPRO, la intervención de un especialista en agricultura (2001-2004) 
La empresa fue comprada de nuevo en octubre de 2001 por el grupo Adelpro, especialista en plásticos agrícolas, dando lugar a un número uno francés,. Adelpro es una sociedad holding compuesta por tres unidades de procesado de polietileno con un capital de 5,2 millones de euros.

Las tres sociedades que constituyen este holding son: Addem Plastiques (Firminy, Loira), antigua división agrícola del grupo británico Autobar Flexible France,, que se denominaba entonces Deltalène (Sainte Sigolène, Haute-Loire) y Prosyn Polyane (Saint-Chamond, Loira).

Dos antiguos directivos de Autobar controlaban este grupo y deseaban desarrollarlo en el mercado agrícola y hortícola francés, para invernaderos, ensilado, acolchado y plasticultura en general.

El grupo contaba entonces con un volumen de 43.000 toneladas, una facturación de 55 millones de euros y 210 empleados.

Cada unidad de procesamiento permanecerá legal y comercialmente independiente, lo que generará un mayor poder adquisitivo de la compañía holding, ya que es un negocio donde la materia prima pesa mucho en el costo final de producción.

Los desarrollos conjuntos a las exportaciones de productos destinados a la ganadería y a la horticultura también dará al grupo una dimensión europea al seguir siendo el líder del mercado y desarrollar productos altamente técnicos.

En julio de 2003, el grupo adquirió Ribeyron, (Sainte Sigolène, Haute-Loire). En la actualidad, ADELPRO representa un volumen de producción de 66.000 toneladas, una facturación de 94 millones de euros y emplea a 296 personas. Se convirtió en el líder francés y uno de los principales actores en el diseño y la fabricación de plásticos agrícolas. Su actividad puede dividirse en cuatro categorías:

 plásticos agrícolas 50%;
 plásticos técnicos 20%;
 20 % de embolsado;
 plásticos de construcción 10%.

Prosyn Polyane espera una facturación de 70 millones de euros cuando fue adquirida en 2001 y la empresa cambia de nombre y se convierte en Polyane.

Prolene, un trampolín hacia la recuperación de la actividad (2004-2006) 
Adelpro, en quiebra desde noviembre de 2003, el tribunal de comercio de Saint-Étienne decidió poner fin a las actividades del grupo. El negocio de las bolsas de basura, de los plásticos técnicos y las bolsas de compra ya se había vendido a Ribeyron SAS en mayo.

Con el fin de no cesar completamente la actividad del grupo, el tribunal acordó mantener unidos a Deltalène y Polyane, y la nueva empresa se llamará Prolène y será dirigida por Jacques Valette, antiguo director general de la entidad propiedad del grupo Verdoso. 

Jacques Valette se compromete entonces a pagar todas sus deudas a lo largo de ocho años y sus estimaciones de producción ascienden a cuarenta millones de euros.

A pesar de estas previsiones, la empresa permaneció bajo la observación de un agente judicial y se le ordenó esperar el acuerdo del tribunal para cada una de sus compras.

Como la empresa no podía hacer frente a sus deudas, se encontró al borde de la quiebra. Es entonces cuando se hacen varias propuestas de recompra por grandes de la profesión: Plastika Kritis, Hyplast y Ginegar. Los dos últimos entienden que no se enfrentarán solos al grupo griego. Entonces optan por unir fuerzas para enfrentarse a este último, pero el tribunal toma su decisión y opta por la propuesta de comprar Plastika Kritis.

Plastika Kritis, el número dos mundial viene volver a dar del soplo (2006-hoy) 
Plastika Kritis es uno de los principales productores europeos de masterbatches y plásticos agrícolas. Tiene una orientación internacional con empresas afiliadas en Francia, Rumania, Polonia, Rusia, Turquía y China y exporta a más de sesenta países. Cotiza en la Bolsa de Atenas desde 1999.

En 2006, Plastika Kritis adquirió los activos de dos famosos e históricos productores franceses de plásticos agrícolas, Polyane y Deltalène, y los combinó en una nueva empresa, Agripolyane.

Hoy en día, Agripolyane, la empresa que está detrás de esta marca, se ha convertido en el líder francés y uno de los principales actores mundiales en el diseño y la fabricación de plásticos para invernaderos. También es una de las pocas empresas en este campo que desarrolla sus propios aditivos. Además, la empresa cuenta con un innovador parque de maquinaria en un polígono industrial de más de 27.000 m², algunos de los cuales son los más grandes del mundo, y un mercado que abarca más de sesenta países.

La marca Polyane es ahora reconocida en su sector como la marca líder de plásticos para la construcción. Víctima de su éxito, el término Polyane se utiliza a menudo como un término genérico para evocar el plástico, aunque éste no sea un auténtico Polyane. Sujeta a muchas falsificaciones, la empresa intenta luchar para mantener su propiedad industrial.

Productos

Proceso de fabricación 
Los plásticos Polyane se fabrican según el principio de extrusión-inflado.

Tipos de productos acabados 
Los plásticos Polyane se dividen en varias grandes categorías, que a su vez se dividen en numerosas subcategorías según el tipo de plástico, sus propiedades, la aplicación deseada, la ubicación, etc. Aquí está la lista de las principales categorías que se pueden encontrar:

 gama construcción
 plástico de protección
 plástico de sellado
 plástico TRIDALL
 plástico removedor de asbesto
 gama agricultura
 plástico para invernadero
 plástico de acolchado
 plástico de tunelillos
 plástico de ensilaje
 plástico especial para naves ganaderas
 gama industria
 plástico retráctil
 funda protectora
 plástico de embalaje

Anexos

Patentes y marcas 
La marca Polyane fue registrada en 1965. Desde entonces, la empresa ha cambiado su nombre de Prosyn Polyane a Agripolyane. También ha diversificado su actividad hacia la agricultura, la construcción, la industria y la geomembrana. La empresa quiso proteger su nombre mediante el registro de varias decenas de marcas que ha creado en sus principales mercados, tanto a nivel nacional como internacional, con organizaciones especializadas en propiedad intelectual como el INPI (Francia) o la OAMI (Unión Europea). La compañía también ha desarrollado nuevos productos y registrado patentes para proteger sus innovaciones.

Notas y referencias 

Materiales de marca de fábrica
Polímeros